

События 
 Царь Урарту Аргишти I захватывает Мелид на верхнем Евфрате и вышел во фланг Ассирии с запада, перерезав её коммуникации к важнейшим источникам сырья, в частности, к запасам железной руды. Области Комману (Мелид) и Цупани (Софена у античных авторов) вошли в состав Урарту.
 Князь Цинь Сян-гун (襄公) отдал в жёны Фэн-вану (вероятно, вождю жунов) свою младшую сестру Му-ин.
 В Древнем Египте умер фараон XXII династии Шешонк IV (783—777 год до н. э.), на трон взошёл Осоркон III (Усермаатра Сетепенамон) (777—749 до н. э.).

Астрономические события 
 23 марта — кольцеобразное солнечное затмение, 34-е затмение сорок шестого сароса. Область наилучшей его видимости попала в экваториальные и тропические широты южного полушария.
 16 сентября — полное солнечное затмение, 36-е затмение пятьдесят первого сароса. Область наилучшей его видимости попала в экваториальные и тропические широты северного полушария

См. также

Примечания